Stok peut désigner :

Patronymie

 Barbara Stok (1970-), autrice de bande dessinée néerlandaise

Paweł Stok (1913-1993) est un ancien joueur de basket-ball polonais

Toponymie

Stok, un village dans l'état de Ladakh.
 Ce nom fut également donné au Palais de Stok, situé à Stok, qui abrita la dynastie Namgyal du Ladakh, de 1470 à 1934.

Stok, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stok, village de la voïvodie de Łódź
 Stok, village du powiat de Puławy, dans la voïvodie de Lublin
 Stok, village du powiat de Radzyń Podlaski, dans la voïvodie de Lublin
 Stok, village de la voïvodie de Lubusz
 Stok, village de la voïvodie de Mazovie
 Stok, village de la voïvodie de Podlachie
Patronyme polonais